Мариново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мариново — деревня в Ляховичском районе Брестской области.

Украина 
 Мариново — село в Берёзовском районе Одесской области.